Дмитрий Голубов:
 Голубов, Дмитрий Иванович (род. 1983) — украинский политик.
 Голубов, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — российский футболист.